Коды иерархического административного деления (, HASC) — геокоды, представляющие названия административно-территориальных частей страны, таких как штаты, провинции, регионы и т. д.

Эти коды описаны в книге Гвиллин Лоу (ум. 2016) «Административные подразделения стран: полный мировой справочник, с 1900 по 1998 год» ().

Коды буквенные и имеют постоянную длину для подразделений первого уровня. Например:
 DE - Германия;
 DE.NW - Северный Рейн-Вестфалия, одна из земель Германии, иерархически низшая территориальная единица по отношению к Германии;
 DE.NW.CE - Косфельд, район земли Северный Рейн-Вестфалия, иерархически низшая территориальная единица по отношению к этой земле.

См. также 
 Геокодирование
 ISO 3166-2

Примечания

Ссылки 
  Hierarchical Administrative Subdivision Codes

Географические термины
Номенклатура территориальных единиц для целей статистики
Геокоды